Plusieurs comètes ont été découvertes par Alex R. Gibbs et portent en conséquence son nom.

On peut citer les comètes périodiques numérotées suivantes :
 229P/Gibbs ;
 248P/Gibbs ;
 263P/Gibbs ;
 313P/Gibbs ;
 331P/Gibbs ;
 335P/Gibbs ;
 339P/Gibbs ;
 341P/Gibbs ;
 388P/Gibbs ;
 390P/Gibbs.

et d'autres comètes (comètes périodiques non numérotées ou non périodiques) :

Référence 

Homonymie de comètes